Анатолий Дмитриевич Базилевич (; ) — украинский художник. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1969). Народный художник Украины (1993).

Биография 

Родился 7 июня 1926 года в городе Жмеринка (ныне Винницкая область, Украина) в семье инженера. В 1933 году переехал с родителями в Мариуполь, там посещал художественный кружок при металлургическом заводе. Анатолий начал рисовать с детства, как и большинство детей.

Во время захвата Мариуполя солдатами фашистской Германии семью Базилевича принудительно вывезли на работу в Германию. Отец умер от ранений во время бомбардировки. Мать смогла вернуться в город Мариуполь с сыном.

В 1947 году поступил в Харьковский художественный институт. Его учителями были такие советские художники как: Г. А. Бондаренко, И. А. Дайц, А. И. Страхов. Дипломной работой Базилевича были иллюстрации к «Буковинской повести» И. Муратова. Первая книга, оформленная Базилевичем, вышла в 1951 году в Харьковском книжно-газетном издательстве. Это были «Басни» Г. Брежнёва. В следующем году появились его иллюстрации к «Басням» И. Крылова, вышедшие в свет в киевском издательстве «Молодёжь».

После окончания института в 1953 году получает направление в Киев. Сотрудничал с издательствами «Молодёжь», «Радуга», «Днепр», «Искусство», «Советский писатель», «Советская школа», «Знамя» (Харьков).

С 1956 года принимал участие во всесоюзных, республиканских и международных выставках. Персональные выставки проходили в Киеве в 1961 и 1996 году. В 1956 году Базилевича приняли в Союз художников УССР.

Скончался 30 июня 2005 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Иллюстрации к «Энеиде» Котляревского 
Анатолий Базилевич работал над иллюстрациями к Энеиде десять лет, постоянно что-то меняя и добавляя новое. Выразительный, сочный и гибкий рисунок был обогащён небольшим количеством локальных цветов и такими прочными характеристиками персонажей, что отдельные иллюстрации выглядят, как станковые картины. Проникновение в сущность литературного текста было таким всесторонним, что иллюстрации его работы трудно оторвать от сюжета и книги. Они стали явлением украинской печатной графики.

За иллюстрации к «Энеиде» Ивана Котляревского издательства «Дніпро» (Киев, 1968 год) получил звание «Заслуженный деятель искусств Украинской ССР».

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (24.11.1960)
 Народный художник Украины (19.08.1993).
 Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1969).

Литература 
 
  — С. 35.
 Степовик Д. В. Базилевич Анатолий Дмитриевич //  — С. 86.
 Анатолий Базилевич. Подготовительные рисунки к поэме Ивана Котляревского «Энеида»: альбом содержит 80 рисунков карандашом., 2004. 35 см. — ISBN 966-95-771-4-4
 Непревзойдённый иллюстратор бессмертных книг: Заметки о творчестве Анатолия Базилевича // Голос Украины. — 2006. — 9 декабря.
 Голубкова Наталья. // Столичные новости. — 2001. — № 38.

Художники Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Члены КПСС
Члены Национального союза художников Украины